I Married an Angel – musical di Richard Rodgers e Lorenz Hart del 1938
Musica sulle nuvole (I Married an Angel) – film del 1942 diretto da W.S. Van Dyke II